Фађету има више значења:

 Фађету (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Фађету (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Фађету (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Фађету (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији